Prop kan betyde flere ting:

 prop - er et beslag, der skubbes, skrues eller fikseres ind i noget - der lukker et hul.

Andet brug 
Når man bruger f.eks. en vinprop til noget andet end dens oprindelige formål, får denne sin egen betegnelse:
 en fiskeprop, når man bruger en prop til at holde fiskekrogen i en bestemt højde i vandet

Et navn 
 på en film fra 2000 af Per Fly: Prop og Berta

Udsagnsord 
Prop kan også bruges som udsagnsord: At proppe:
 når man spiser så meget, at man ikke har plads til mere, har man proppet sig
 når man sætter en prop i en flaske, så propper man den